Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Saint-Benoît :

Rue Saint-Benoît à Lyon
 Rue Saint-Benoît à Paris

Rue Saint-Benoît à Québec

Benoît